Клинці — дерев'яні кілочки у дерев'яних конструкціях

Клинці — село, Бурабайський район, Акмолинська область

Клинці — місто, районний центр, Брянська область
 Клинці — селище, Грачовський район, Оренбурзька область

Клинці — село, Кіровоградська область, Кропивницький район
 Клинці — село, Рівненська область, Дубенський район